Blabak (Kandat)
 Blabak (Pesantren)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing